Malenie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Malenie, un village du powiat d'Opoczno.
 Malenie, un village du powiat de Poddębice.